Гірняк Андрій Володимирович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гірняк Володимир — вояк Легіону УСС, УГА, адміністратор видавництва Івана Тиктора
 Гірняк Григорій (1865—1945) — галицький громадський і політичний діяч
 Гірняк Йосип Йосипович (1895—1989) — український актор і режисер. Брат Никифора, Володимира і Юліана Гірняків.
 Гірняк Йосиф (1902—1979) — український церковний діяч, священик УГКЦ, педагог, професор Станіславівської духовної семінарії, титулярний єпископ-помічник Львівської архієпархії підпільної УГКЦ.
 Гірняк Михайло Ігорович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гірняк Никифор (1885—1962) — український військовий і освітній діяч, майор УСС. Брат Йосипа, Володимира та Юліана Гірняків.
 Гірняк Юліан Йосипович (1881—1970) — учений у галузі хімії та фізики, громадський діяч, публіцист. Брат Никифора, Йосипа та Володимир Гірняків.

Українські прізвища